L'Open de Dayton 2005 est l'édition 2005 de l'Open de Dayton qui se déroule à Dayton du 25 au . Ce tournoi de squash oppose 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Robert McFadzean.

Peter Nicol l'emporte en finale face à Amr Shabana.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Dayton

Liens externes 

Open de Dayton
Sport aux États-Unis en 2005
Sport en janvier 2005
Squash en 2005